Batutulis (Bogor Selatan)
 Batutulis (Jonggat)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing